Il doppio del torneo di tennis Dresden Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Jeff Salzenstein che hanno battuto in finale Cecil Mamiit e Jimy Szymanski 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian /  Joost Winnink (primo turno)
 Julián Alonso /  Nicolás Pereira (quarti di finale)

 Mark Merklein /  Jeff Salzenstein (Campioni)
 Chris Haggard /  Maurice Ruah (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1997